Harppia é uma banda brasileira de heavy metal.

História 
Banda Paulistana, surgido em 1982 com o nome de Via Láctea. A banda era formada por Jack Santiago, Hélcio Aguirra,  Marcos Patriota (ex- Aeroplano) , Ricardo Ravache (ex-Aeroplano) e Zé Henrique. Em 1985, Tiberio Correa Neto, à convite de Ricardo Ravache, substitui Zé Henrique na bateria, trazendo experiência como produtor musical e artístico e empresário.

Com a banda renovada, o Harppia entra em estúdio, grava e lança seu primeiro EP, A Ferro e Fogo, neste mesmo ano de 1985. Fizeram várias apresentações na Praça do Rock (Aclimação). Nos anos seguintes, cada um dos integrantes desta formação, resolvem tomar rumos diferentes, pois cada um queria mudar o estilo musical da banda. Apenas Tiberio permaneceu e continuou com o Harppia.

Entre muitos testes e contatos, a banda ficou definida em: Percy Weiss (vocais ex-Made in Brazil (banda)), Flávio Gutok (guitarra, Ex- Aeroplano), Cláudio Cruz (baixo) e Xando Zuppo (guitarra). Com esta formação, os planos eram de gravar o segundo álbum: SETE, porém, devido a problemas particulares, meses antes da gravação, Xando se afasta da banda e em seu lugar entra o guitarrista Filippo Lippo (ex-Made in Brazil).

Em 1987, SETE é lançando no formato LP, de forma independente, totalmente financiada pela banda. Harppia foi a primeira banda a se apresentar em frente à loja Woodstock Music, de Walcir Chalas. Foi num dia de carnaval de 1988, com participação especial de Daril Parisi (Platina) na guitarra.

Entre 1988 e 1989, Tiberio e o jornalista Celso Barbieri encabeçaram o movimento do Harppia fazer uma turnê itinerante pela cidade de São Paulo, quatro dias  da semana, em um teatro de cada bairro. Sendo que cada dia uma nova banda abriria para o Harppia, tendo a oportunidade de usar os mesmos equipamentos da banda (12 Marshalls Majors de 200w cabeça e duas caixas cada, 6 Ampeg 400w para baixo, cabeça e caixa, e a bateria de FOGO Luthier Drum, de fabricação do Tiberio).

No final de 1989, Percy e Lippo deixam o Harppia para tomar outro rumo musical e profissional. Joari entra em seu lugar e a banda permanece apenas com um guitarrista, o Flávio. Neste período a banda manteve seu ritmo de shows e continuou compondo novas canções. As músicas estão registradas como demo e foi lançada junto com o CD oficial de mp3 da banda.

Em 1990, Harppia recebe da Rede Globo uma proposta de apresentarem um programa de Rock, e também para tocarem na segunda edição do Rock in Rio. Depois de meses de ensaios exaustivos, por fim, acabou não acontecendo nem uma coisa nem outra, devido a problemas internos da produção do programa. Depois, cada integrante seguiu rumos diferente. Apenas Tibério e Claudio permaneceram no Harppia.

Em 1996, entra um novo guitarrista, Marcos Rizzato. Junto com Tiberio e Claudio, retomam a produção de novas músicas, inicialmente como uma banda instrumental. Tiberio mostrou a demo para um amigo, dono da gravadora Megahard. Ele gostou tanto do material que sugeriu para que a banda colocasse letras em inglês para poder explorar o mercado internacional.

Neste meio tempo, Bonzo Ledesma responde ao anúncio de uma revista e entra para o Harppia como vocalista. Em apenas 15 dias, o cantor teve que compor as letras e gravar as vozes para o novo álbum. Em 1996 Harppia's Flight é lançado, com as faixas cantadas em inglês e instrumentais.

Em 2000 surge uma outra formação da banda Harppia, contando com dois membros de sua fase original. A saber, Jack Santiago, nos vocais, e Ricardo Ravache, no baixo (da formação original), Paulão (ex-membro do Centúrias) na bateria, Kleber Fabiani e Marcelo Francis nas guitarras. Essa formação veio a sofrer alterações em sua formação ao longo dos anos (Fabricio Ravelli bateria, Tadeu Dias guitarra, Milton Romero guitarra (atual Rádio Taxi). Fase na qual Jack Santiago trouxe suas novas composições para a banda, criando novos hits (Metal pra Sempre, Vampiros) e tocando músicas do então Centúrias em seus shows (que também eram de sua autoria). Vale resaltar que no seu show de estréia na saudosa Led Slay, contou com a participação do guitarrista (e membro da formação original) Hélcio Aguirra na música Salém. Nesse período também abriram shows para U.D.O. e Grave Digger. Se mantiveram na ativa até 2005, quando logo após o baterista Tibério volta com uma nova reencarnação do Harppia.

Em 2008, Harppia é convidado para se apresentar na Virada Cultural de São Paulo. Foi um evento que reuniu todos os integrantes que gravaram os três álbuns da banda, com exceções de Flavio (que abandonou o Heavy Metal), Marcos Patriota e o Filippo Lippo (que se radicou na Itália).

Em 2017, lança o quarto álbum chamado 3.6.9. H.A.A.R.P de forma independente, em CD e streaming. Mostrando, mesmo com 32 anos, o mesmo estilo, o mesmo heavy metal, o mesmo Harppia dos anos 80. Atualmente, a banda apresenta sua formação com Tiberio (bateria), Aya Maki (guitarra), Wagner Montagner (baixo), Lucas Tescari (guitarra) e Allan Gomes (vocal).

Discografia 
 Estúdio
 A Ferro e Fogo (1985 - EP)
 7 (álbum de Harppia) (1987) Também  em CD pela Metal Soldier Records em Portugal.
 Harppia's Flight (1997) Relançado em Portugal em 2014 pela gravadora Metal Soldiers Records com bônus.
3.6.9. H.A.A.R.P. (2017) Em CD e streaming, independente.

 Coletâneas
 Brasil Heavy Metal (2009)

Videografia 
 Ao vivo
 Show da Virada Cultural 2008 (2008)

Ligações externas 
 
 Instagram oficial
 
 
 

Bandas de rock do Brasil
Bandas de heavy metal do Brasil
Bandas da cidade de São Paulo
Bandas formadas em 1985